Латинское сокращение PACE может означать:
 Parliamentary Assembly of the Council of Europe — Парламентская ассамблея Совета Европы;
 Paired basic Amino acid Cleaving Enzyme — альтернативное название фермента фурин.
 PACE — акроним для одного из режимов химиотерапии, основанного на применении цисплатина — препарата платины — (P)latinum-based drug, доксорубицина — (A)driamycin, циклофосфамида — (C)yclophosphamide, и этопозида — (E)toposide.
  — (аббревиатура от Plankton, Aerosol, Cloud, ocean Ecosystem), разрабатываемый NASA спутник дистанционного зондирования Земли, запланированный к запуску в январе 2024 года.
  — пригородный общественный транспорт (автобус) в Чикаго, США.